L'anthracite est un minéral.
 Anthracite est une couleur.
 Anthracite est un éditeur de bande dessinée.

 L'Anthracite est une chanson de Serge Gainsbourg en 1959.
 Anthracite est un film français réalisé par Édouard Niermans en 1980.
 Anthracite est un roman italien de Valerio Evangelisti publié en 2004.
Anthracite est un roman de Cédric Gras publié en 2016.
 Le rat noir Anthracite est un personnage de la bande dessinée Chlorophylle.